Montejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montejo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Montejo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar